39 kroków – film z 1935 roku
 39 kroków – film z 2008 roku